TIF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Ta'if (Arabia Saudita)
 .tif – un'estensione del Tagged Image File Format